Homa är ett släkte av insekter. Homa ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Homa